Pilz (platenlabel), Duits platenlabel
 Pilz (bedrijf), Duits industrieel bedrijf